Mark Taylor peut désigner :
 Mark Taylor (1951-), un joueur de rugby à XV international néo-zélandais ;
 Mark Taylor (1957-), homme politique américain ;
 Mark Taylor (1958-), un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Mark Taylor (1961-), un corniste jazz américain ;
  (1962-), un producteur de musique britannique ;
 Mark Taylor (1964-), un joueur australien de cricket ;
  (1966-), un ingénieur du son américain
 Mark Taylor (1973-), un joueur de rugby à XV international gallois ;
  (1977-), un pilote automobile britannique.